Nerli ist der Nachname folgender Personen:

* Francesco Nerli der Ältere (1594–1670), Kardinal
 Francesco Nerli der Jüngere (1636–1708), Kardinal